Macrocybe är ett släkte av svampar. Macrocybe ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Macrocybe